arraial - festa popular, geralmente  ao ar livre, com música, baile, comida e bebida.
 Arraial do Pavulagem - grupo de música regional brasileiro e um instituto cultural de Belém do Pará.
 Arraial - Um município brasileiro do estado do Piauí.
 Arraial d'Ajuda - distrito da cidade brasileira de Porto Alegre
Arraial do Cabo - Município da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro.
Arraial do Pereira - assentamento colonial que originou a cidade brasileira de Salvador (Bahia).
Arraial do Sana -  distrito da cidade brasileiro de Macaé (Rio de Janeiro).
Arraial Ferreira Neto - antiga estrutura de apoio às armações de pesca.

Desambiguação